Женская сборная Пуэрто-Рико по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Пуэрто-Рико на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Пуэрто-Рико ().

Команда была образована в 2002 году и первым международным турниром для неё стали Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2002 года.

Сборная занимает (по состоянию на 29 июня 2019) 48-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — не участвовали
 2014/15 — ??-е место (выбыли в 1-м раунде)

Hockey Series Open 
 2018 — 3-е место в группе  (выбыли в 1-м раунде)

Панамериканский кубок вызова 
 2011 — не участвовали
 2015 — 4-е место

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
 1986—1998 — не участвовали
 2002 — 5-е место
 2006 — не участвовали
 2010 — 7-е место
 2014 — не участвовали
 2018 — не участвовали

Интерамериканский кубок 
 2013 —

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Элеутерио Ластрой для участия в Hoskey Series Open с 5 по 10 июня 2018 года в мексиканской Саламанке.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Менеджер — Катерина Крус

 Главный тренер — Элеутерио Ластра

 Ассистент тренера — Луис Торрес Грило

 Физиотерапевт — Хавьер Родригес

См. также 
 Мужская сборная Пуэрто-Рико по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Страница Пуэрто-Рико на сайте ФИХ
 Puerto Rico Field Hockey

Пуэрто-Рико
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Пуэрто-Рико
Появились в 2002 году
2002 год в Пуэрто-Рико
Появились в XXI веке в Пуэрто-Рико